Willkassen ist der deutsche Name zweier ehemals ostpreußischer Orte im heutigen Gebiet Polens:
 Willkassen, 1938 bis 1945 Wolfsee, Kreis Lötzen, seit 1945: Wilkasy (Giżycko), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Willkassen, Kreis Oletzko/Treuburg, seit 1945: Wilkasy (Wieliczki), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Willkassen, historischer Name des Dorfes Wilkassen, 1938 bis 1945 Kleineichicht, Kreis Goldap, seit 1945: Wilkasy (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch:
 Wilkassen